В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мануела Малєєва здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш 3-6, 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Клаудія Коде-Кільш (фінал)
  Мануела Малєєва (переможниця)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Карлінг Бассетт (півфінал)

 Відсутня
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Ліса Бондер (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open